Чиконкуак има више значења:

 Чиконкуак (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Чиконкуак (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Чиконкуак (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику